Râșca (Cluj) ;
 Râșca (Suceava) ;